James White (1759–1799) regényíró
 James S. White (1821–1881) a HN. adventista egyház egyik alapítója
 James White (1861–1918) angol szobrász
 James White, kanadai katonai pilóta
 James White (1928–1999) északír tudományos-fantasztikus író
 James L. White (1936–1981) amerikai költő